Singkuang är en ort i Sumatera Utara, Indonesien. Orten ligger 1193 km från huvudstaden Jakarta. Den närmaste större staden är Padangsidempuan som ligger 52 km nordöst, inåt landet.

Referenser 

Orter i Sumatera Utara